Outokumpu (plaats), een plaats in Finland
Outokumpu (bedrijf), een Fins metaalbedrijf
Outokumpu (arrest), een arrest van het Europees Hof van Justitie vernoemd naar het bedrijf Outokumpu